Жеглово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения. Население — 11 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 17 км к северо-западу от Кардымова, в 3 км севернее автодороги . В 18 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района